Суперкубок Ізраїлю з футболу 2019 — 24-й розіграш турніру (29-й, включаючи неофіційні розіграші). Матч відбувся 20 липня 2019 року між чемпіоном Ізраїлю Маккабі (Тель-Авів) та володарем кубка Ізраїлю Бней-Єгуда.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt  

2019
Ізраїль
Липень 2019
2019 в Ізраїлі